APM steht für:
 Active Portfolio Management, Investmentkurs an der Europa-Universität Viadrina
 Advanced Power Management, Energieverwaltungsmethode in Computern
 Aktionen pro Minute, Maßeinheit beim Micromanagement (Computerspiel)
 Akupunktmassage nach Penzel, eine Meridiantherapie mit Wurzeln in der sog. Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und der klassischen Akupunkturlehre
 Alternierende Puls Modulation, ein Verfahren zur seriellen Übertragung von Daten im Basisband, das für das AS-Interface entwickelt wurde
 American Public Media, Produktionsfirma von öffentlich-rechtlichen Radiosendungen in den USA
 Anschläge pro Minute, Maßeinheit beim Maschinenschreiben oder PC-Schreiben
 APM Terminals, ein Betreiber von Containerterminals im Konzern A. P. Møller-Mærsk
 Apple Partition Map, ein Partitionierungsschema für Mac OS (Apple)
 Application Performance Management, Überwachen und Optimieren von Software-Anwendungen, ein Teilgebiet der Systemadministration
 Application Portfolio Management, Verwaltung des Softwarebestands eines Unternehmens
 Arbitrage Pricing Model, Verfahren für die Ermittlung von Eigenkapitalkosten
 Array Processing Machine, ein paralleles Rechnermodell aus der theoretischen Informatik
 Association for Project Management, eine britische Projektmanagement-Vereinigung
 Attached Pressurized Module, früherer Name für das von Europa gelieferte ISS-Element Columbus 
 Automated People Mover, siehe: Peoplemover
 das Unternehmen APM Terminals. Es ist weltweit einer der größten Betreiber von Containerterminals und gehört zur Maersk-Gruppe.

apm steht für:
 Mescalero-Chiricahua (ISO-639-3-Code), Sprache der Mescalero und Chiricahua

APM